Gaya kan syfta på:

 Gaya (växter) – ett växtsläkte av flockblommiga växter
 Gaya (kungarike) – ett kungarike på Koreahalvön

Geografi

Indien 

 Gaya, Indien, Bihar, Gayā, 
 Gaya (distrikt), distrikt, Bihar, 
 Gaya Airport (flygplats i Indien), Bihar, Gayā,

Nigeria 

 Gaya (distrikt), Kano,

Tjeckien 

 Kyjov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), Okres Hodonín, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar